Класиране и резултати на група H от квалификациите за Евро 2012.

Класиране

Резултати 
Мачовете от група H трябваше да се определят от участниците на среща в Копенхаген, Дания на 8 март. След като срещата не успява да определи датите, те са решени чрез теглене на XXXIV конгрес на УЕФА в Тел Авив, Израел на 25 март.

Голмайстори 

Автоголове
  Рикардо Карвальо (за )

Посещаемост

Източници 

Европейско първенство по футбол 2012